Les Thalattosauridae ou thalattosauridés forment une famille éteinte de thalattosauriens, un ordre de reptiles marins ayant vécu au Trias. La validité de cette famille est fortement remise en cause car, selon la phylogénie établie par Wu Xiao-Chun et ses collègues en 2009, elle comprend les ancêtres directs de la famille des Claraziidae, et doit être considérée comme paraphylétique.

Description 
Les thalattosauridés ressemblaient à de grand lézards pouvant atteindre plus de  de longueur, dont la moitié pour la queue allongée et aplatie. Bien qu'ils ressemblent à des lézards, la relation des thalattosauridés avec les autres diapsides est obscure, la plupart des experts les plaçant quelque part entre les ichtyosaures et les archosaures. Leur plus proche parent est Askeptosaurus, qui était aussi un diapside marin du Trias.

Classification

Cladogramme de Wu Xiao-Chun  (2009) 
La phylogénie présentée ici suit Haaramo (2004) et Wu  (2009) :

Cladogramme de Zhao Li-Jun  (2013) 
L'analyse phylogénétique, réalisée en 2013 lors de la description du nouveau genre Concavispina par Zhao Li-Jun et ses collègues, a fourni le cladogramme suivant qui montre le rattachement direct de huit genres à la super-famille des Thalattosauroidea, dont ceux qui étaient précédemment inclus dans les familles des Thalattosauridae et des Claraziidae :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Thalattosauria
 Thalattosauroidea

Thalattosaurien (nom scientifique)
Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1904